Здание поземельно-крестьянского банка ― памятник русской архитектуры начала XX века. Находится в Витебске по адресу улица Доватора, 7/11. В здании располагается главный корпус Витебской государственной академии ветеринарной медицины.

Архитектура 
Здание поземельно-крестьянского банка было построено в 1917 году по проекту инженера-строителя Константина Тарасова в неорусском стиле, сочетающем в себе черты модерна и эклектики.

Каменное двухэтажное здание Е-образной формы в с башней на углу улиц Баумана и Доватара отличается масштабностью, имеет четкое карнизное разделение, образцовое для стиля ар-нуво и трехъярусный шатёр с «лампочкой». Главный вход завершается клиновидным фронтоном с мозаичным майоликовым панно, в центре которого находится стилизованный герб Витебской губернии. В декоративном убранстве использованы элементы, заимствованные из древнерусского зодчества (изогнутые очертания, подоконники кокошники, «дынные» колонны, крупный алмазный руст, похожий на тот, что присутствует в архитектуре здания Грановитой палаты в Москве. Хотя для ар-нуво объемы этого здания недостаточно слиты: они не перетекают друг в друга, в декоре нет волнистой доски, нет также и характерных стилевых элементов удлинения.

Планировка здания коридорная. На первом этаже располагались вестибюль, приёмная, кабинеты, комната курьера, на втором ― переговорная, кабинеты и апартаменты администрации, на первом этаже ― хозяйственные помещения и архив.

Литература 
 Лазука Б.А. Беларуская архітэктура XIX - пачатку XX стагоддзя // Гісторыя сусветнага мастацтва. Рускае і беларускае мастацтва XIX - пачатку XX стагоддзя. — Беларусь, 2011. — С. 337. — 431 с. — ISBN 978-985-01-0880-7.
Здания и сооружения Витебска
Витебская академия ветеринарной медицины
Витебск